Niemcy:
 Reinsfeld – dzielnica gminy Wipfratal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm
 Reinsfeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg